Базарбай Абдурахманов () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1930 году в кишлаке Кургантепа. Член КПСС с 1955 года.

С 1948 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1948—1990 годах — агроном, инструктор Кургантепинского райкома КП Узбекистана. Главный агроном, директор совхоза-техникума «Савай» Кургантепинского района Андижанской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1973 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 8-го и 9-го созывов (1971—1979).

Живёт в Узбекистане.

Ссылки 
 Абдурахманов Базарбай // Энциклопедия хлопководства : В 2-х т. / Редкол.: С. М. Мирахмедов (гл. ред.) и др. — Ташкент : Узб. Сов. Энцикл., 1985 — С. 18.

Директора совхозов
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва